Júlio César da Silva (1963), Braziliaans voetballer (verdediger)
 Júlio César da Silva e Souza (1980), Braziliaans voetballer (aanvaller/ middenvelder)
 Júlio César Jacobi (1986), Braziliaans voetbaldoelman
 Júlio César Soares Espíndola (1979), Braziliaans voetbaldoelman